Промотор (хімія)
 Промотор (біологія)